Jeffords ist der Familienname folgender Personen:

 Elza Jeffords (1826–1885), US-amerikanischer Politiker
 Jim Jeffords (1934–2014), US-amerikanischer Politiker
 Jim Jeffords (Rennfahrer) (1926–2014), US-amerikanischer Autorennfahrer
 Tom Jeffords (1832–1914), Besitzer einer kleinen Relaisstation des Pony Express